Süper Lig 1970/71 was het dertiende seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Galatasaray SK werd landskampioen, terwijl titelhouder Fenerbahçe SK vice-kampioen werd. Eskişehirspor won voor het eerst in de historie de Turkse Beker door in de finale Bursaspor te verslaan. Ogün Altıparmak van Fenerbahçe SK werd met zijn 16 doelpunten topscorer van de competitie. Zo had Fenerbahçe SK voor het eerst in de historie van de Süper Lig een competitietopscorer in de gelederen.

Van substantieel belang voor het kampioenschap was de 0-3 toegekende score bij de wedstrijd tussen Eskişehirspor en Galatasaray SK. De club uit İstanbul wist hierdoor als enige club dat seizoen uit bij Eskişehirspor de drie punten te pakken en werd later in de competitie met één punt verschil op de nummer twee kampioen.

Galatasaray SK werd kampioen nadat het in 1969/70 achtste was geworden. Hiermee tekende Cim Bom voor het grootste contrast tussen twee seizoenen voor een landskampioen (waarbij de club in het eerste seizoen slecht presteert en in het tweede seizoen landskampioen wordt). Een ander record werd gevestigd door MKE Ankaragücü. De geel-blauwen troffen dit seizoen tijdens de thuiswedstrijden slechts vier maal doel.

De twee degradanten van dit seizoen waren beide clubs uit Ankara: Ankara Demirspor en PTT SK. Ankara Demirspor zou nooit meer promoveren naar het hoogste Turkse voetbalniveau. De nieuwelingen Boluspor en Karşıyaka SK handhaafden zich moeiteloos in de Süper Lig.

Kaart

Eindstand 1970/71
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
! Pos
! VJ
! Team
! Wed
! W
! G
! V
! +
! -
! Saldo
! Pnt
|- style="background: #90EE90;"
||1||8||align="left"|Galatasaray SK (K)||30||17||8||5||51||18||33||42
|- style="background: #ccccff;"
||2||1||align="left"|Fenerbahçe SK||30||14||13||3||43||23||20||41
|-
||3||5||align="left"|Göztepe SK||30||14||9||7||38||21||17||37
|- style="background: #FFAA00;"
||4||2||align="left"|Eskişehirspor||30||10||14||6||29||24||5||34
|-
||5||7||align="left"|Bursaspor||30||11||12||7||25||25||0||34
|-
||6||9||align="left"|Beşiktaş JK||30||10||13||7||31||20||11||33
|-
||7||10||align="left"|İstanbulspor||30||12||9||9||29||22||7||33
|-
||8||3||align="left"|Altay SK||30||12||8||10||32||22||10||32
|-
||9||11||align="left"|MKE Ankaragücü||30||7||17||6||18||17||1||31
|-
||10||6||align="left"|Samsunspor||30||10||9||11||29||33||-4||29
|-
||11||4||align="left"|Mersin İdman Yurdu SK||30||11||6||13||27||26||1||28
|-
||12||N||align="left"|Karşıyaka SK||30||8||11||11||15||27||-12||27
|-
||13||N||align="left"|Boluspor||30||6||12||12||17||31||-14||24
|-
||14||13||align="left"|Vefa SKD||30||4||14||12||28||48||-20||22
|- style="background: #FF6666;"
||15||12||align="left"|Ankara Demirspor||30||3||12||15||17||37||-20||18
|- style="background: #FF6666;"
||16||14||align="left"|PTT SK'||30||5||5||20||16||51||-35||15
|}
VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1970/71

† Reglementaire uitslag: 0-3.

Degradanten en promovendi
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Karşıyaka SK (kampioen Kırmızı Grup 1. Lig 1969/70)
 Boluspor (kampioen Beyaz Grup'' 1. Lig 1969/70)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Gençlerbirliği SK (nummer 15 Süper Lig 1969/70)
 Altınordu SK (nummer 16 Süper Lig 1969/70)

Topscorers 1970/71

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1970/71